Ojo pode se referir a:

Ojo the Lucky, um personagem da série Oz book 
Ojo (Nigéria), uma vila no estado de Lagos, Nigéria 
Ōjō é um termo budista japonês referindo ao renascimento na Terra Pura de Amitabha Buddha
Ojo, uma família de videotelephones produzido por Wordgate Communications, Inc.
Ojo, um tablóide diário publicado no Peru.
Desambiguação
Desambiguações de topônimos